Bertil Karlsson, švedski hokejist, * 1. januar 1938, Švedska, † 9. marec 2011.

Karlsson je v švedski ligi igral devet sezon za klub Strömsbro IF in dve sezoni za Brynäs IF, s katerim je v svoji zadnji sezoni v karieri 1969/70 osvojil naslov švedskega državnega prvaka.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po ene zlate in srebrne medalje. Skupno je odigral 66 reprezentančnih tekem.

Statistika kariere

|-
| Strömsbro IF
| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Strömsbro IF
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Strömsbro IF
| Švedska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Strömsbro IF
| Švedska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Strömsbro IF
| Švedska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 62
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Strömsbro IF
| Švedska liga
| 62/63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 1
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Strömsbro IF
| Švedska liga
| 63/64
|
|
| 8
| 6
| 14
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Strömsbro IF
| Švedska liga
| 64/65
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Strömsbro IF
| Švedska liga
| 67/68
|
| 19
| 4
| 8
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 19
| 2
| 9
| 11
|
| 6
|
|
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 3
| 6
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 93
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Strömsbro IF
Hokejisti Brynäs IF